Malevolence – gruppo musicale britannico
Malevolence – album degli I Declare War del 2010
Malevolence – album dei New Years Day del 2015